Cook County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Cook County (Georgia)
 Cook County (Illinois)
 Cook County (Minnesota)

Siehe auch:
 Cooke County, Texas